Topônimos

 Kensington (Londres) — bairro de Londres, Inglaterra
 Kensington Gardens ou Jardins de Kensington — no bairro de mesmo nome
 Kensington e Chelsea — nome oficial do borough de Londres que engloba esse bairro
 Palácio de Kensington — residência da família real britânica
 Kensington (Merseyside)

 Kensington (Connecticut) — cidade no estado de Connecticut, Estados Unidos da América
 Kensington (Califórnia)
 Kensington Park — localidade da Flórida, Estados Unidos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos